Вадим Павлович Земной (2 июня 1902, село Завьялово Алтайского края — 1980, Москва) — русский советский поэт. Член Союза писателей СССР (1934), участник Первого съезда советских писателей. Один из организаторов и первый руководитель Саратовского отделения Союза писателей СССР, фронтовой корреспондент в годы Великой Отечественной войны, в начале 1950-х годов возглавлял Крымскую писательскую организацию.

Биография 
Родился 2 июня (20 мая) 1902 г. в селе Завьялово Алтайского края.

В 1919 году в годы Гражданской войны в 17 лет участвовал в партизанском движении против колчаковщины.

После гражданской войны вступил в комсомол, первым в Завьяловском районе создал комсомольскую организацию, был избран её секретарём.

В 1924—1928 г. проходил срочную службу пограничником в 55-м Кавпогранотряде ОГПУ в Зейском округе Дальневосточного края.

Демобилизовавшись 1931 г., окончил в Омске рабфак, был направлен на учёбу в Саратовский коммунистический университет им. В. И. Ленина. Член ВКП(б).

В 1933 г. являлся руководителем литературного кружка на Саратовском заводе комбайнов, в 1934 г. — литкружка при Саратовском автодорожном институте.

Вместе с драматургом В. А. Смирновым-Ульяновским и прозаиком В. Ф. Бабушкиным и стоял у истоков создания саратовской писательской организации, входил в состав её оргкомитета, в 1934 г. в числе шести местных писателей был направлен делегатом на Первый съезд писателей СССР, став одним из первых членов Союза писателей СССР.

С 1934 г. — секретарь Саратовского отделения Союза писателей СССР, входил в редколлегию альманаха «Литературный Саратов».

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г., сначала служил в политотделе кавалерийского корпуса, а с 1943 г. — майор, корреспондент армейской газеты «Слово бойца» 48-й армии Северо-Западного фронта, войну окончил в Восточной Пруссии. Награждён орденами Красной Звезды (1944) и Отечественной войны II степени (1945), медалями.

После войны ненадолго вернулся в Саратов, но по совету врачей для поправки здоровья был вынужден переехать в Ялту, Крым, где вошёл в Крымскую писательскую организацию во главе с П. А. Павленко, после смерти которого сменил его на посту руководителя организации.

Умер в 1980 году в Москве.

Распространено утверждение, что В. П. Земной виновен в репрессиях 1937 г. в отношении саратовских писателей (например, в журнале «Волга» за 2017 год или на официальном сайте Саратовского отделения Союза журналистов России). Источником этих сведений стала появившееся в годы «перестройки» книга В. М. Мухиной-Петринской, однако, как замечено, сведения в газетных статьях и в этой книге касающиеся В. П. Земного — основаны на голословных утверждениях, противоречат фактам, а в своей основе не могли быть в реальности — просто выдуманы., обвинители ссылаются на "недоступность архивов для прямого подтверждения"..

Творчество 

Автор более десятка сборников стихов, в том числе для детей, повести «Орден Ленина», а также фронтовых стихов.

Публиковался с 1925 года, вначале под псевдонимом Иван Глухота, на страницах газет «Коммунист», «Молодой сталинец», «Сталинские ребята», в альманахах «Литературный Саратов» и в коллективных альманахах «Сталинград» (№ 2-3, 1933), «Товарищи» (1934), «Песни борьбы и побед» (1934).

Первые сборники стихов издаются в середине 1930-х годов.

В годы войны были написаны и опубликованы военные стихи — так в 1943 году в газете «Слово бойца» (№ 156 от 6 июля 1943 года) было опубликовано стихотворение «Клятва» посвящённое Зое Космодемьянской («Мы отомстим за товарища Зою!»). Фронтовые стихи в 1945 году были опубликованы в ленинградском журнале «Звезда» («На марше», «Родина», «В Германии»), через год составили сборник «Дороги на Берлин», в который вошли: «На марше», «Харьков», «Мы подходим к Днепру», «Минск», «Сон в госпитале», «Березень», «Родина», «День Победы». Стихотворение «На марше», написанное в 1941 году, стало песней и вошло в антологию «Великая Отечественная» (1970). Также войне посвящены позже написанные поэма «Гвардии кузнец» о демобилизованном солдате-фронтовике и стихи «Соловушка», «Букет», «У могилы неизвестного солдата», а стихотворение «Закаляющим сталь» вошло в поэтическую антологию «Ради жизни на земле» (издательство «Современник», 1975).

В 1950-е годы написан «Крымский цикл» стихотворений.

Всё творчество Вадима Земного проникнуто глубоким патриотизмом. В широкой и отзывчивой душе поэта созрело и зазвучало песней виденное, пережитое им. А отсюда искренность и простота его поэзии, посвящённой родному Отечеству, родным хорошим советским людям.

Библиография 
Отдельные издания:
 Горячий дым: Стихи. — Москва; Сталинград: Крайгиз, 1934. — 108 с. (тираж 3000 экз.)
 Страна цветов: Стихи. — Саратов: Сарат. гос. изд-во, 1935, — 85 с. (тираж 2000 экз.)
 Орден Ленина: Повесть / Переплет: Б. Миловидов. Илл: А. Софьин. — Саратов: Саратовское краевое издательство, 1936. — 78 с. (тираж 5000 экз.)
 Кумач и звезды: Стихи. — Саратов: Сарат. обл. изд., 1940. — 84 с. (тираж 3000 экз.)
 Веселый цирк: Для дошкольников / Рис. Ал. Заславского. — Уральск: Приуральская правда, 1940. — 1 л., сложен. в 14 ненум. с. (тираж 10 000 экз.)
 Знакомые насекомые: Стихи / Рис. А. Огиенко, Н. Тяпкова. — Саратов: Сароблгиз, 1941. — 1 л., сложен. в 12 ненум. с. (тираж 10 000 экз.)
 Знакомые насекомые: Для детей / Рис. Н. Таирова. — Симферополь: Крымиздат, 1949. — 24 с. (тираж 2000 экз.)
 Знакомые насекомые: Стихи / Ил.: А. Брей. — Москва: Малыш, 1973. — 30 с. (тираж 150 000 экз.)
 Метелики-веселики: вірші: для дошкіл. віку / Пер. с рус А. И. Пархоменко; Рис С. А. Ипатьевой. — Киев: Веселка, 1980. — 16 с. (тираж 108 000 экз.)
 Дороги на Берлин: Стихи. — Саратов: Саратовское областное издательство, 1946. — 63 с. (тираж 5000 экз.)
 Дороги к солнцу: Стихи. — Казань: Татгосиздат, 1947. — 153 с. (тираж 10 000 экз.)
 Самое заветное: Стихи и поэмы. — Симферополь: Крымиздат, 1956. — 135 с. (тираж 2000 экз.)
 Свидетели живые: Книга стихов / Худ. И. Г. Роганов. — Москва: Советский писатель, 1957. — 127 с. (тираж 5000 экз.)
 Стихи разных лет. — Симферополь: Крымиздат, 1959. — 168 с. (тираж 3500 экз.)
 Сердцем солдата: Стихи. — Москва: Воениздат, 1962. — 80 с.
 Пою мое отечество: Стихи и поэмы / Предисл. М. Нагнибеды. — Киев: Госиздат Украины, 1962. — 256 с. (тираж 3200 экз.)
 Голубая книжка: Стихи для ребят / Ил.: Н. Таиров. — Симферополь: Крымиздат, 1962. — 38 с. (тираж 8000 экз)
 Знаменосцы земли: Стихи / Ил.: В. Лукьянец. — Москва: Воениздат, 1969. — 47 с. — (Библиотечка журнала «Советский воин»; № 21 (616)).
 Закаляющим сталь: Стихи и поэмы / Ил.: В. Лукашов. — Москва: Советская Россия, 1972. — 191 с. (тираж 10 000 экз.)

Публикации в коллективных сборниках:
 Песни борьбы и побед: Сборник песен / Обл.: Б. В. Миловидов. — Саратов: Саратовское издательство, 1934. — 80 с.
 Ради жизни на земле: Стихотворения о Великой Отечественной войне. — Москва: Современник, 1975. — 391 с.

Публикации в периодике:
 На марше, Родина, В Германии // Журнал «Звезда», № 10-11, 1945
 Строфы о топоре, Чертополох, Раздумье, Пахнет яблоко спелое, Как веснам полая вода // Журнал «Москва», № 10, 1959

Мемуары:
 Вадим Земной — Горький учит // Альманах «Крым», № 7, 1951. — стр. 256—267

Примечания

Источники 
 Земной Вадим Павлович // Русские советские писатели: материалы для биографического словаря, 1917—1967 / Николай Иванович Мацуев. — М.: Советский писатель, 1981—254 с. — стр. 80
 Земной Вадим Павлович // Советские детские писатели: библиографический словарь, 1917—1957 / Дом детской книги Детгиза, А. М. Витман, Л. Г. Оськина. — Государственное издательство детской литературы, 1961. — 429 с. — стр. 153
 Земной поэт // Ганский В. М. — Дорогие мои саратовцы. Книга четвёртая. Сборник очерков и эссе. Литерная литература. — Саратов, 2015 г. — 263 с.
 Дороги на Берлин // Чиркова Л. Л. — Литературные перекрёстки. Часть 1. Саратов: Вестник, — 2016. — 110 с.; тоже — газета «Саратовские вести» № 80(5291) от 30 июля 2015
 Земной Вадим Павлович // Виртуальный музей СГТУ имени Гагарина Ю. А.
 Земной Вадим Павлович // РГАЛИ
 Наградные документы // ОБД «Подвиг народа»

Члены ВКП(б)
Члены Союза писателей СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны